A67, A 67 oder A-67 steht für:
 Bundesautobahn 67, Autobahn in Deutschland
 Rijksweg 67, Autobahn in den Niederlanden
 Autovía A-67, Autobahn in Spanien
 A67 road, Hauptverkehrsstraße im Vereinigten Königreich

A67